Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 13. Februar 2018 im Jeongseon Alpine Centre und Yongpyong Alpine Centre.

Die Goldmedaille gewann der Österreicher Marcel Hirscher vor den Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Alpine Kombination (Männer)